А́рмистед () — английская фамилия. Известные носители:

  (1780—1818) — американский военный деятель, командир форта Макгенри в битве при Балтиморе Англо-американской войны, брат Уокера Армистеда.
 Армистед, Льюис (1817—1863) — бригадный генерал армии Конфедерации во время американской Гражданской войны, сын Уокера Армистеда.
  (1927—2013) — американский испанист, лауреат Национальной еврейской книжной премии в категории фольклора и антропологии (1994).
  (1783—1845) — американский военный деятель, командующий Инженерными войсками Армии США (1818—1821), брат Джорджа Армистеда, отец Льюиса Армистеда.
 Армистед, Хорас (1918—1975) — американский художник и сценограф, лауреат премии «Тони» за лучшую сценографию (1948).

 Армистед Лафайет, Джеймс (1760—1830) — американский шпион во время Войны за независимость США.

См. также